św. Gwidon z Anderlechtu (ok. 950-1012) – pokutnik i pielgrzym
 św. Gwidon Maria Conforti (1865-1931) – arcybiskup Rawenny, biskup Parmy

Zobacz też:
 bł. Guido (Gwido) z Arezzo